Hans van Houten (politicus), een Nederlands politicus
 Hans van Houten (personage), een personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden